Baredine steht für:

 Jama Baredine, Höhle bei Baredine
 Baredine (Ort), Ortsteil von Buje